Miejscowości:
 Brecht – gmina w Belgii
 Brecht – gmina w Niemczech, w kraju związkowym nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Bertolt Brecht – niemiecki pisarz
 George Brecht – amerykański artysta sztuki

Inne:
 (12298) Brecht – planetoida